Kommunar (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kommunar (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia